A Little Night Music (musical), een musical met muziek en teksten van Stephen Sondheim
A Little Night Music (film), een Amerikaans-Duits-Oostenrijkse film uit 1977
Eine kleine Nachtmusik, een muziekstuk uit 1787, geschreven door Wolfgang Amadeus Mozart
A Little Night Music (Desperate Housewives), een aflevering van Desperate Housewives
A Little Night Music (Designing Women), een aflevering van Designing Women

Zie ook 
A Little Light Music, een livealbum van de Britse progressieve-rockband Jethro Tull